Atholl steht für:

 Atholl (Automarke), britische Automobilmarke
 Atholl (Schottland), Region in Schottland
 Mount Atholl, Berg in der Antarktis

ferner:
 Duke of Atholl, britischer Adelstitel
 Earl of Atholl, britischer Adelstitel
 Atholl Highlanders, zeremonielle Leibgarde des Duke of Atholl
 Atholl Palace Hotel, Palasthotel in Pitlochry, Schottland

Siehe auch:
 Athol
 Atoll